Az Erdős-féle arkuszszinusz törvény azt állítja, hogy egy szám prímosztói arkuszszinusz-eloszlásúak. A tétel névadója Erdős Pál.

A törvény a következőt mondja ki: nevezzük valamely n szám j-edik p prímtényezőjét (a prímszámok sorban értendők) „kicsinek”, ha . Ekkor a végtelen felé tartó x határon belül bármely fix u paraméterre igaz, hogy az x-nél kisebb olyan n egész számok aránya, melyeknek kevesebb, mint  kis prímtényezője van a

 értékhez konvergál.

Fordítás

Források

Számelmélet